Ćorić (en serbe : Ћорић) est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Bosnie et dans une moindre mesure, en Croatie et en Serbie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ante Ćorić (né en 1997), footballeur croate ;
 Borna Ćorić (né en 1996), joueur de tennis croate ;
  (né en 1988), footballeur croate puis bosnien ;
 Tomislav Ćorić (né en 1979), homme politique croate ;
  (né en 1956), homme politique croate.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque
Homonymie de patronyme croate
Homonymie de patronyme serbe